Cea eller CEA kan syfta på:

 CEA – ett amerikanskt rådgivningsorgan inom USA:s presidentkansli, se Council of Economic Advisers
 CEA – ett statligt fransk forskningsinstitut, se Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
 Cea (släkte) – ett stekelsläkte
 Greve av Cea – en spansk titel

Geografi

Spanien

 Cea (ort i Spanien, Galicien) – en ort i Galicien
 Cea (kommun) – en kommun i provinsen Provincia de León
 Cea (ort i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de León, lat 42,46, long -5,01) – en ort i Kastilien och Leon

Se även
 Río Cea – flera